Den Namen Herzogskasten tragen verschiedene gotische Profanbauten im mittelbayerischen Raum, und zwar in:

 Abensberg
 Kelheim und
 Ingolstadt

Allen gemeinsam ist, dass sie früher als Getreidespeicher und Lagerhaus für sonstige Güter genutzt wurden, worauf der Begriff Kasten hinweist.